Даптомицин (Daptomycin) — новый антибиотик из группы циклических липопептидов. Используется в лечении инфекций, вызванных грамположительными бактериями. Изначально выделен в Eli Lilly and Company в 1985 году из почвенного микроорганизма Streptomyces roseosporus. С 1997 года патент на лекарство принадлежит , оно продается под названием Cubicin.

Спектр активности  

Препарат проявляет бактерицидную активность в отношении чувствительных грамположительных микроорганизмов. Наиболее чувствительны: Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, коагулазо-негативные стафилококки, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis, Streptococcus pyogenes, стрептококки группы G, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp. 

Даптомицин эффективен у пациентов с осложнёнными инфекциями кожи и мягких тканей (раневые инфекции, подкожные абсцессы), с бактериемией, вызванной золотистым стафилококком, при инфекционном эндокардите.

Побочные эффекты 

В клинической практике нежелательные явления отмечались очень редко (≤1/10000): гиперчувствительность (отдельные спонтанные сообщения), включая легочную эозинофилию, везикулезно-буллезную сыпь с вовлечением слизистых оболочек и ощущением отёка ротоглотки, анафилаксия; постинфузионные реакции, включающие тахикардию, свистящее дыхание, лихорадку, озноб, системную гиперемию, головокружение, обморок; металлический привкус во рту. Повышение активности трансаминаз 1–3 степени, исчезающее после прекращении терапии препаратом. Рабдомиолиз отмечался у пациентов с ранее существовавшей почечной недостаточностью или при одновременном применении препарата с лекарственными препаратами, вызывающими рабдомиолиз.

См. также 
 Малацидины

Ссылки 
 Даптомицин — первый представитель нового класса антибиотиков (перевод статьи M.I. Raybak «The efficacy and safety of daptomycin: first in a new class of antibiotics for Gram-positive bacteria.» Clin Microbiol Infect 2006; 12(S1):24-32.)

Антибиотики
Перечень ЖНВЛП